The Usurper – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Usurper – film del 1919 diretto da James Young
 The Usurper – film del 1919 diretto da Duncan McRae